Czapliński oder Czaplinski ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Czaplinski (1889–?), polnisch-jüdischer Geiger und Musikpädagoge
 Mikołaj Czapliński (* 2000), polnischer Handballspieler
 Przemysław Czapliński (* 1962), polnischer Literaturhistoriker, Literaturkritiker und Essayist